Nova Camboriú é um balneário localizado na cidade de Jaguaruna (SC) e situado a 14 km do centro do município. O Balneário Nova Camboriú fica na microrregião de Tubarão, no Estado de Santa Catarina,a beira-mar, numa altura média de cinco metros acima do nível do mar. 

Não há nenhuma relação entre o Balneário Nova Camboriú e a cidade de 
Camboriú, que fica ao norte de Florianópolis.

História 
Os trabalhos de urbanização da área foram iniciados na década de 90 pelo engenheiro civil José Miguel da Conceição, proprietário da empresa de engenharia Constructil - fundada em 1976 e responsável pelo desenvolvimento do balneário até hoje.
Com o passar dos anos, compradores principalmente das microrregiões de Tubarão, Criciúma e Araranguá adquiriram terrenos e começaram a construir residências.

Geografia

Área e região 
O loteamento possui 265 hectares começando na beira do mar e indo até a Lagoa da Figueirinha, com seus 55 hectares de lâmina d'água, localizada ao fundo do loteamento (à 1400 m da beira do mar). Também estão próximas à Nova Camboriú as lagoas da Garopaba, Azul, do Bento, do Laranjal, Encantada, Camacho, Santa Marta e Garopaba do Sul.

Numa distância de sete quilômetros em linha reta está situado o novo Aeroporto de Jaguaruna, com sua pista de 2.500 metros e mais ao norte, a oito quilômetros, encontra-se o conhecido Farol de Santa Marta, o maior das Américas.

São balneários limítrofes as praias da Figueirinha e Vila Paraíso.

Clima
Classifica-se o clima do balneário de mesotérmico úmido, sem estação seca. No verão, o balneário frequentemente recebe temperaturas da casa dos 30°C, porém, o predominante vento nordeste diminui a sensação térmica e as temperaturas, que variam entre entre 16 e 30°C.

Os 1.530 mm de chuvas se distribuem quase que igualmente durante o ano, sendo o mês mais chuvoso Março (148 mm) e o menos chuvoso Maio (79,5 mm).

Fauna e flora
Por localizar-se em uma região de mata atlântica em convergência com grandes áreas de dunas, tanto a fauna e a flora são muito ricas. Predominam orquídeas, bromélias e vegetações arbustivas e de restinga.
Tucanos, saguis, tatus, lagartos, gambás, lebres, esquilos, perdizes, gaivotas, gaviões, emas e avestruzes são as principais espécies presentes. Além disso, foi construído perto de Nova Camboriú o primeiro observatório nacional de baleias-francas, que avista em um temporada, normalmente, cerca de 230 baleias no litoral.

Turismo e lazer
O Balneário Nova Camboriú firma-se como um pólo de turismo e lazer na microrregião local por encontrar-se entre as principais atrações do sul de Santa Catarina.  Na região estão localizados o Farol de Santa Marta, a histórica cidade de Laguna, inúmeras lagoas limpas e próprias para o banho, a Serra do Rio do Rastro e as águas termais de Gravatal. Além disso, a grande área de dunas dentro do próprio balneário é um convite à prática de sandboard. Em Nova Camboriú encontra-se também a Pousada dos Sambaquis, com oito apartamentos e aberta o ano inteiro.

Existem também programas mais próximos da praia: como o Chuveirão, na praia do Arroio Corrente, que é a canalização do desaguadouro da Lagoa Azul, em direção ao mar. Antes uma pequena usina elétrica movida à roda, a atração turística fornece, hoje, um refrescante e terapêutico banho através de uma queda d'água de quatro metros de altura e dois mil litros por segundo de água límpida.

À sudeste de Nova Camboriú, está localizada a Laje da Jagua, uma formação rochosa a seis quilômetros da costa que propicia a formação de altas ondas, excepcionais para a prática de tow-in. A Laje da Jagua recebe, anualmente, campeonatos profissionais entre os meses de maio e julho.

O empreendimento

Infraestrutura
Os terrenos variam entre 300 e 450 m² de área individual dentro de quadras e superquadras de acordo com a planta baixa. 

São componentes infraestruturais do balneário:
Rede elétrica pública em alta e baixa tensão trifásica;
Iluminação pública por lâmpadas de vapor de sódio
Meio-fios de concreto;
Ruas revestidas de saibro com drenagem superficial e grande permeabilidade;
Distribuição pública de água potável tratada;
Tratamento ecológico de efluentes por um sistema de valas de mineralização individuais;
Sistema de captação de esgoto pluvial;
Transporte escolar municipal público e gratuito;
Coleta regular e pública de resíduos sólidos;
Internet wi-fi; e
Áreas verdes coletivas

Aspectos legais
O loteamento do Balneário Nova Camboriú está aprovado na Prefeitura de Jaguaruna, no registo de Imóveis de Tubarão sob o nº 3964, Livro 2Q e com licença ambiental de instalação - LAI - nº 74/90 SUREN.

O loteamento apresenta um Plano Diretor próprio, registrado em Cartório e aprovado na Prefeitura Municipal de Jaguaruna, como instrumento de controle das edificações e seus usos.

Suas residências possuem uma área e um padrão mínimo de qualidade exigido pelo Plano Diretor, com um tratamento especial de esgotos previstos no Projeto Ambiental licenciado, garantindo assim a perfeita harmonia e a sintonia do empreendimento e seus proprietários com o meio ambiente. Todos os lotes possuem Escritura Pública de Propriedade registradas no Registro de Imóveis de Jaguaruna (SC).

Galeria

Ligações externas
Site Oficial de Nova Camboriú
Site da Prefeitura Municipal de Jaguaruna

Nova Camboriu
Geografia de Jaguaruna